

Cinema 
 Abissinia – film drammatico del 1993 diretto da Francesco Ranieri Martinotti
 Abissinia – documentario del 1934 diretto da L. Wenschler

Geografia

Africa 

 Abissinia, nome con cui veniva chiamata l'Etiopia in Europa

Europa 
 Abissinia, quartiere del comune di Riccione, in provincia di Rimini, Emilia Romagna, Italia.

Altri progetti